Čarodějnice může znamenat:
 žena, provozující čarodějnictví
 Pálení čarodějnic – tradiční oslavy, konající se 30. dubna

literatura
 Čarodějnice (román) – pohádka Roalda Dahla 

filmy
 
 Malá čarodějnice
 Malá čarodějnice (film)

geografie
 Čarodějnice (útvar) – skalní útvar v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu

Související rozcestníky 
 Čarodějka, Čarodějky, Čaroděj (rozcestník)
 Kladivo na čarodějnice

Externí odkazy